Johann Mettenleiter ist der Name folgender Personen:

* Johann Evangelist Mettenleiter (1792–1870), deutscher Kalligraf und Zeichner 
 Johann Georg Mettenleiter (1812–1858), deutscher Komponist und Kirchenmusiker
 Johann Jakob Mettenleiter (1750–1825), deutscher Maler und Radierer